Personen
 Dannes Coronel (1973), Ecuadoraans voetballer
 Tim Coronel (1972), Nederlands autocoureur
 Tom Coronel (1972), Nederlands autocoureur
 Samuel Senior Coronel (1827-1892), Nederlands sociaal geneeskundige
 Uri Coronel (1946-2016), Nederlands voorzitter AFC Ajax

Instelling
 Coronel Instituut, een afdeling van het AMC in Amsterdam

Geografisch
 Coronel (Concepción), een gemeente in de Chileense provincie Concepción